Список синглов № 1 в США в 2007 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2007 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
В 2007 году всего 17 синглов возглавляли хит-парад. Хотя был и 18-й за все 52 номера еженедельного журнала, но певица Бейонсе с синглом «Irreplaceable» взошла на № 1 ещё в прошлом 2006 году и поэтому не учтена в этом подсчёте чарттопперов. В 2007 сразу 8 исполнителей впервые получили свои хиты № 1 (или в качестве гостя на чужих синглах): Maroon 5, Аврил Лавин, Mims, Plain White T's, Sean Kingston, Soulja Boy Tell 'Em, T-Pain, и Yung Joc. Исполнителеи T-Pain, Justin Timberlake, Nelly Furtado и Fergie дважды возглавляли хит-парад.

 По 7 недель лидировали три сингла в 2007 году: «Irreplaceable» (Бейонсе), «Umbrella» (Рианна) и «Crank That (Soulja Boy)» (Soulja Boy Tell 'Em).
 Песней лета 2007 года был назван сингл «Umbrella», лидировавший 7 летних недель из 13.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2007 год в музыке
 Список альбомов №1 в США в 2007 году

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2007. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart
Чарты Billboard 2007 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2007 года